Borovany bezeichnet

Borovany (Forbes), Stadt im Okres České Budějovice, Tschechien
Borovany u Milevska (Borowan), Gemeinde im Okres Písek, Tschechien
Borovany u Boru (Turban), Ortsteil von Bor u Tachova, Okres Tachov, Tschechien